Сергей Викторович Кобозев; 20 июля 1964, Кострома, Россия — 8 ноября 1995, Ливингстон, Нью-Джерси, США) — советский и российский боксёр-профессионал, выступавший в 1-й тяжёлой весовой категории.

1990—1993 
Дебютировал в марте 1990 года.

1993-08-12  Джон Руис —  Сергей Кобозев 

 Место проведения:  Касино Мэджик, Бэй Сент-Луис, Миссисипи, США
 Результат: победа Кобозева раздельным решением в 10-раундовом бою
 Статус: рейтинговый бой
 Рефери: Фред Стайнвайндер
 Счет судей: 97-95 Руис, 94-96 Кобозев, 94-98 Кобозев
 Вес: Руис 88,68 кг; Кобозев 88,68 кг
 Трансляция: ESPN

В августе 1993 года состоялся бой двух непобеждённых боксёров — Сергея Кобозева и Джона Руиса. Бой был равным, но русский был агрессивнее. Раздельным решением судей победителем был объявлен Кобозев.

1994—1995 
В октябре 1995 года Кобозев вышел на ринг против чемпиона мира в 1-м тяжёлом весе по версии WBC Марсело Фабиана Домингеса. Раздельным решением судей победил чемпион.

Убийство 
Сергей Кобозев подрабатывал вышибалой в русском ресторане в Нью-Йорке. В ноябре 1995 года один из посетителей — Александр Носов, представитель местной мафии — начал приставать к музыканту. Кобозев оттащил «братка» от музыканта. Несколько дней спустя «братва» из 3-х человек — Александра Носова, Натана Гозмана и Василия Ермихина — заехала в автомастерскую, где обычно чинил свой автомобиль Кобозев, с целью отомстить ему. Они не смогли с ним справиться. Тогда Носов выстрелил в боксёра, ранив его. Они затолкали его в машину и отвезли домой к одному из нападавших. Там Ермихин сломал шею Кобозеву. Тело закопали в саду дома. ФБР обнаружило останки только 4 года спустя. Впоследствии Ермихин получил пожизненный срок за убийство Кобозева.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры 1990-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры России
Убитые в США